Статья о выступлении российского футбольного клуба «Динамо» (Москва) в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА.

Результаты 
По состоянию на 18 сентября 2020 года:

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 18 сентября 2020 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 19 марта 2015 года:

См. также 
 Футбольные клубы СССР в еврокубках
 Футбольные клубы России в еврокубках

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Динамо» Москва
Динамо